Кюве́т ( — «корито») — термін, що має такі значення:
 Кювет — невелика канава, виїмка трапецеподібної форми уздовж узбіччя автомобільної дороги або залізниці.
 Кювет, кюнет — у фортифікації — невелика канава, що робиться на дні великого сухого рову для стоку води.
 Кювет — у судноплавстві — рів, зроблений для того, щоб мілководдя стало прохідним для суден.

Топонім 
 Кювет — департамент в центральній частині Республіки Конго.

Див. також 
 Кювета
 Західний Кювет — департамент у західній частині Республіки Конго.